Andrew Tanenbaum, chercheur et enseignant en informatique américain
 Larry Tanenbaum, homme d'affaires canadien
 Robert K. Tanenbaum, auteur américain de romans policiers
 Samuel Albert Tanenbaum (1912-2000), dramaturge, scénariste et réalisateur américain